Венчур (, ) — связанный с риском:
 Венчурный:
 Венчурный бизнес — рискованный бизнес.
 Венчурный капитал — готовый к повышенному риску капитал.
 Венчурный проект — см. стартап.
 Венчурная филантропия — объединение концепции и методы венчурного бизнеса с целями филантропов.
 Венчурное финансирование — высокорискованное финансирование.
 Венчурный фонд — инвестиционный фонд с повышенным риском.
 Venture:
 Venture — выпущенная в 1981 компанией Exidy аркада.
 Ventures:
 The Ventures — американская группа.